Аббес

Географические объекты в Алжире

 Сиди-Бель-Аббес — город
 Сиди-Бель-Аббес — вилайет (провинция)
 Бени-Аббес

Фамилия, известные представители
 Аббес, Клауди (1927—2008) — французский футболист, голкипер.
 Аббес, Эмира (род. 1996) — немецкая кёрлингистка.
 Аббес Гарсиа, Джонни (1924—1967) — глава Службы военной разведки во время диктатуры Рафаэля Трухильо в Доминиканской республике.